

Patronyme 

 Anthony Sinatra, chanteur et musicien belge (groupes Hollywood Porn Stars, Piano Club) ;
 Frank Sinatra (1915-1998), chanteur et acteur américain ;
 Nancy Sinatra, chanteuse et actrice américaine, fille de Frank Sinatra et Nancy Barbato ;
 Frank Sinatra Jr. (1944-2016), chanteur américain, fils de Frank Sinatra et Nancy Barbato ;
 Nancy Sinatra, née Nancy Barbato (1917-2018), première épouse de Frank Sinatra ;
 Nancy Sinatra, animatrice et actrice belge ;
 Barbara Sinatra, mannequin, épouse de Zeppo Marx, puis de Frank Sinatra.

Divers 
Ce nom peut aussi désigner :
 Frank Sinatra est un morceau issu de l'album  de Miss Kittin & The Hacker sorti en 2001 ;
 Sinatra, film espagnol de 1988 ;
 , mini-série américaine consacrée à Frank Sinatra, réalisée par James Steven Sadwith et diffusée en 1992 ;
 Sinatra, une bibliothèque pour serveur web en Ruby, dont le nom vient du chanteur.